Allardyce Nicoll (1894-1976) – storico della letteratura inglese
 Matthias Nicoll (1630-1687) – politico inglese
 William R. Nicoll (1851-1923) – giornalista e scrittore britannico
 Kurt Nicoll (1964) – pilota motociclistico britannico

Pagine correlate
 Nicole
 Nicolle